Miguel Florencio Martínez de Hoz – militare argentino
 Pedro Sancho de Hoz – scrittore spagnolo